A 2001-es MotoGP-világbajnokság volt az 53. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon.

Összefoglaló

A 2001-es szezon volt az utolsó 500 köbcentiméteres szezon: a következő évtől ebben a kategóriában 990 köbcentiméteres motorokat használtak, és a kategória neve is MotoGP lett. Az utolsó 500-as világbajnok Valentino Rossi lett. Miután első királykategóriás évében a második helyen végzett, ebben a szezonban 11 versenyt is megnyert, ezzel nagy fölénnyel utasította maga mögé legfőbb riválisát, Max Biaggit. Vele egyébként Rossinak volt egy incidense, amikor a szezonnyitó japán nagydíjon közel 300-as tempónál Biaggi megpróbálta könyökével kiszorítani Rossit a pálya poros részére. Rossi két körrel később visszaelőzte őt, és kinyújtott középső ujjal fejezte ki nemtetszését.

Az év újonca Sinya Nakano lett.

Versenyek

Az 500 cm3 végeredménye

A kék háttérrel jelzett versenyek esős körülmények között zajlottak.

Konstruktőrök

A 250 cm3 végeredménye

A 125 cm3 végeredménye

MotoGP-szezonok